Valbonne peut désigner :
 Valbonne, une commune française du département des Alpes-Maritimes.
 Valbonne, le point culminant du département français de l'Hérault.

Voir aussi :
 La Valbonne, un hameau du département français de l'Ain.

Notes et références